Haberl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Haberl (1921–2006), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Andi Haberl (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Arnold Haberl (* 1970), österreichischer Improvisationsmusiker, siehe noid (Musiker)
 Benno Haberl (1875–1942), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Ferdinand Haberl (1906–1985), deutscher Prälat, Komponist, Leiter der Kirchenmusikschule Regensburg
 Franz Xaver Haberl (1840–1910), deutscher Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler
 Fritz Haberl (1933–2012), deutscher Politiker (CSU)
 Gary Haberl (1965–2019), australischer Tischtennisspieler
 Hans Haberl (Ingenieur) (* 1960), deutscher Ingenieur und Programmierer
 Hans Haberl (1924–2016), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Heinrich Haberl (* 1938), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Horst Gerhard Haberl (* 1941), österreichischer Künstler
 Johann Haberl (1876–1962), österreichischer Politiker (CSP)
 Karl Haberl (1833–1908), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wiener Neustadt
 Luitpold Haberl (1898–1989), deutscher Lehrer, Gründungsdirektor des Münchner Fremdspracheninstituts
 Michael Haberl (* ?), österreichischer Tennisspieler
 Othmar Haberl (1943–2019), deutscher Politologe
 Peter Haberl (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Raimund Haberl (* 1949), österreichischer Ruderer
 Siegfried Haberl (* 1967), österreichischer Eishockeyspieler

Haberl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Haberl (Gemeinde Schäffern), Ortschaft von Schäffern, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Haber